Сан-Браш (, «святий Власій») — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Браш (Амадора) — парафія.
 Сан-Браш (Прайя-да-Віторія) — парафія.
 Сан-Браш (Рібейра-Гранде) — парафія.